Mendon (Illinois), een plaats in Illinois
Mendon (Massachusetts), een plaats in Massachusetts
Mendon (Michigan), een plaats in Michigan
Mendon (Missouri), een plaats in Missouri
Mendon (New York), een plaats in de staat New York
Mendon (Ohio), een plaats in Ohio
Mendon (Utah), een plaats in Utah